IAS poate fi:

 Institute for Advanced Study, Institutul de Studii Avansate din Princeton, New Jersey
 Cod ICAO pentru Aeroportul Internațional Iași
 Intreprindere Agricolă de Stat
 International Accounting Standards, vezi Standarde Internaționale de Raportare Financiară